Lourenço Marques − dawna nazwa miasta Maputo
 Lourenço Marques − portugalski kupiec i odkrywca